Грачевка — деревня в Вешкаймском районе Ульяновской области России. Входит в состав Ермоловского сельского поселения.

География 
Деревня находится в северо-западной части Ульяновской области, в лесостепной зоне, в пределах Приволжской возвышенности, к востоку от реки Шарловки, на расстоянии примерно 17 километров (по прямой) к юго-западу от Вешкаймы, административного центра района. Абсолютная высота — 228 метров над уровнем моря.
Климат
Климат характеризуется как умеренно континентальный, с тёплым летом и умеренно холодной зимой. Средняя температура воздуха самого тёплого месяца (июля) — 20,4 °C (абсолютный максимум — 38 °C); самого холодного (января) — −14 °C (абсолютный минимум — −48 °C). Среднегодовое количество атмосферных осадков составляет 395—521 мм. Снежный покров образуется в конце ноября и держится в течение 128 дней.
Часовой пояс

История 
Возникла в 1920-х гг. Названа по фамилии первых поселенцев.

В 1926 г. в д. Грачёвке насчиты­вался 61 двор с населением 322 человека.

В начале 1930-х гг. здесь был создан свой колхоз, впоследствии вошедший в состав колхоза имени Калинина в с. Ермоловка. 

В годы Великой Оте­чественной войны 20 местных уроженцев погибли.

В послевоенные годы деревня входила в состав ермоловского кол­хоза имени Калинина.

Население 

 Национальный состав
Согласно результатам переписи 2002 года, в национальной структуре населения русские составляли 95 % из 19 чел.

Примечания 

Населённые пункты Вешкаймского района